Змагання з плавання на дистанції 200 метрів батерфляєм серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 26 і 27 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 26 липня о 10:17.

Півфінали
Півфінали розпочались 26 липня о 18:25.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

200 метрів батерфляєм (жінки)